214485 Dupouy – asteroide della fascia principale
 Philippe Dupouy – astrofilo francese
 Villa Dupouy –  residenza suburbana di Livorno

Pagine correlate 

 Dupuy